Pütsep ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Pütsep (1898–1960), estnischer Ringer und Trainer
 Erki Pütsep (* 1976), estnischer Radrennfahrer